Chessex est un patronyme porté par :
 Ami Chessex (1840-1917), promoteur hôtelier suisse ;
 Antoine Chessex (1980- ), musicien suisse ;
 Georges Chessex (1868-1932), architecte suisse ;
 Jacques Chessex (1934-2009), écrivain suisse ;
 Pierre Chessex (1908-1956), écrivain et linguiste suisse ;
 Pierre Chessex (1946-), historien de l'art et iconographe suisse ;
 Robert Chessex (1904-1987), producteur d'émissions radio-télévisées et écrivain suisse.

Homonymie de patronyme